Oliveto bezeichnet folgende Orte in Italien:
 Oliveto Citra, eine Gemeinde in der Provinz Salerno.
 Oliveto Lario, eine Gemeinde in der Provinz Lecco.
 Oliveto Lucano, eine Gemeinde in der Provinz Matera.
 San Marzano Oliveto, eine Gemeinde in der Provinz Asti.

Oliveto bezeichnet die folgenden Ortsteile (Frazioni)
 Oliveto, ein Ortsteil der Gemeinde Civitella in Val di Chiana in der Provinz Arezzo.

Oliveto ist der Familienname der folgenden Personen:
 Karen Oliveto, methodistische US-amerikanische Bischöfin.

Oliveto steht für:
 die Olivetaner, Glaubensgemeinschaft.
 die Abtei Monte Oliveto Maggiore nahe Asciano, Provinz Siena.
 Santa Maria di Monte Oliveto, Kirche in Palermo.
 San Bartolomeo a Monte Oliveto, Kirche in Florenz.
 einen Olivenhain (italienisches Wort für eine Olivenbaumplantage, siehe Olivenbaum).